North End (Boston)
 North End (métro de Londres)